O evento Sabre individual feminino do Campeonato Mundial de Esgrima de 2015 foi disputado entre os dias 13 e 14 de julho de 2015.

Medalhistas

Resultado

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave
{{16TeamBracket
| RD1         = Sessenta e quatro avos de finais
| RD2         = Trinta e dois avos de finais
| RD3         = Dezesseis avos de finais
| RD4         = Quartas-finais

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Mariel Zagunis
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Anna Várhelyi
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Gabriella Page
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Úrsula González
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Sabina Mikina
| RD1-score05 = 6
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Shao Yaqi
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Palina Kaspiarovich
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Anna Márton
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =

Quarta chave

Sabre individual feminino